Якубович Михаил Михайлович (1986, Острог Ровненской области) — кандидат исторических наук, украинский востоковед, переводчик, исследователь доктринальной и философской мысли исламского мира. Председатель Центра исламоведческих исследований Национального университета «Острожская академия». Автор первого полного перевода смыслов Корана на украинский язык с арабского (Медина, 2013, новые издания — Киев, 2015, Анкара, 2016 — 2 издание — с арабским текстом и только с украинским, Днепр, 2016), официально опубликованного правительственными организациями Саудовской Аравии и Турции, исламскими организациями Украины. Переводчик также ряда философских и доктринальных трудов исламских мыслителей (произведений Аль-Фараби и ибн Рушда, отрывков из трудов Мискавайга, Фахр ад-Дина ар-рази, ибн Хальдуна, Абдессаляма Яссина и др.). Исследователь религиозно-философского наследия Крымского ханства. Опубликовал (в том числе и в соавторстве) несколько монографий и более 100 научных публикаций на Украине и за рубежом. Участник многих международных научных конференций и исследовательских проектов в США, Польше, Германии, Бельгии, Италии, Саудовской Аравии, Иране, Турции, России, Белоруссии и др.

Биография 
Михаил Якубович родился в 1986 году в Остроге на Ровенщине в семье художника и учителя Михаила Георгиевича Якубовича.

С 2008 года работает на кафедре религиоведения Национального университета «Острожская академия». В 2008 и 2010 годах стажировался в Польше (университет) и Саудовской Аравии (Научный отдел Центра им. короля Фахда по изданию Корана в Медине), некоторое время работал в Институте перспективных исследований (Принстон, США). Известность получили исследования М. Якубовича в области мусульманской экзегетики, проблем веры и разума в мусульманской культуре, актуальных вопросов изучения бытия ислама на территории Украины, в частности развития мусульманской философской традиции в Золотой Орде и Крымском ханстве. Впервые исследовал и опубликовал исследование философского наследия крымских мыслителей Шараф ад-Дина аль-Кырыми, Сайида Ахмада аль-Кырыми, Ибрагима аль-Кырыми, Абу ль-Бака аль-Кафауви, Мухаммада аль-Аккирмани и др. На ранее неизвестных рукописных материалах показал значение мыслителей Крымского ханства в контексте развития постклассической исламской философской мысли (XIV—XVIII века.)

Член редакционной коллегии международного исламского журнала «The Minaret of Islam», журнала «Украина и исламский мир» (г. Киев), Международной ассоциации гуманитариев (США), Исламского колледжа перспективных исследований (Норвич, Великобритания).

Избранные работы 
 Интерпретации проблем истории религии представителями исламского традиционализма (классическая и посткласическая сутки). Острог, 2010 (кандидатская диссертация).
 Ибн Рушд. Решающее слово. Острог, 2011.
 Исламские процессы в Украине и мире (2 разделы). Киев, 2011.
 Europa Srodkowo-Wschodnia w procesie transformacji i integracji (1 раздел). Замосць, 2011.
 Ян Лятос. Ренессансная философия и наука на украинских землях (в соавторстве с П. Н. Кралюком). Острог, 2011.
 Ислам: практические аспекты. Острог, 2012.
 Преславный Коран. Перевод смыслов на русском языке. Медина, 1434/[2012-2013].
 
 ِФилософская мысль Крымского ханства. Киев: Кладовка, 2016.

Избранные статьи 
 Russian Translations of the Meanings of the Glorious qur’an: Problems and Prospects // Journal of Qur’anic Research and Studies. — 2007. — Issue 4. — Vol. 2. — P. 29-54.
 Prophethood as a Historical Necessity: Βetween Τhe Islamic Traditionalism and Τhe Eastern Neoplatonism // Studia Antyczne i Mediewistyczne. — № 7 [42]. — 2009. — P. 57-43.
 Islam and Muslims in Contemporary Ukraine: Common Backgrounds, Different Images // Religion, State and Society. — 2010. — Vol. 38.  № 3. — P. 289—302.
 Translation as a Form of Da’wah: a Unique Cultural Experience of King Fahd Glorious qur’an Printing Complex and Its influence on Islamic Ummah / Abhath al-Mu’ttamar al-‘Alami al-Awwal ‘an Juhud al Mamlakah al-‘Arabiyah as-Sa’udiyah fi Khidmah al-Qadayah al-Islamiyah. — Madinah-Riyadh: Islamic University-Archive of King Abd al-‘Aziz, 2011. — Vol. 2. — P. 437—477.
 An Issue of Freedom of Belief in Modern Islamic Exegetics [Abstract] // Mu’ttamar al-Islam wa s-Salam. Dalil al-Mulakhisat wa s-Siyar az-Zatiyyah li-l-Bahithina wa l-Bahithat. — Ad-Dammam: Jami’ah ad-Dammam, 1433/2012. — P. 231—232.
 An Issue of Freedom of Belief in Modern Islamic Exegetics // Mu’ttamar al-Islam wa s-Salam. — Ad-Dammam: Jami’ah ad-Dammam, 1433/2012. — Vol. 2. — P. 1345—1391.
 A Cultural Significance of the Modern Islamic Exegetics for the Theory of Religious Tolerance // Non-Aligned Movement Yearbook on Human Rights and Cultural Diversity. Edited by: Kamran Hashemi and Linda Briskman. — Tehran: NAM Center for Human Rights and Cultural Diversity, 2012. — Vol. 1. — P. 205—220.
 Reception of ibn Sina in Early Modern Ottoman Philosophy: Case of al-Aqkirmani // Inter-cultural Transmission of Intellectual Traditions in the Middle Ages and the Early Modern Period A comparative perspective: Warsaw, 27th-29th September 2012. Abstract book. — Warsaw: Faculty of History, University of Warsaw & Institute of History, Polish Academy of Sciences. — 2012. — P. 31-33.
 The Qur’anic Ideals of Human Reason in Abdessalam Yassine’s Theory of the Prophetic Method // Kitab ‘Amal al-Mu’ttamar al-‘Alami ad-Dawli al-Awwal fi Mawdhu’ "Markaziyah al-qur’an al-Karim fi Nazariyah al-Manhaj an-Nabbauwi ‘inda al-Ustadh ‘Abd as-Salam Yassine. ‒ Istanbul: IESI, ISAV, C. I. R. E. E. S, 2012. ‒ Vol. 3. ‒ P. 1628—1644.
 Muḥammad al-Aqkirmānī and his ‘Iqd al-La'ālī: the Reception of Ibn Sīnā in Early Modern Ottoman Empire // The Journal of Ottoman Studies. ‒ 2013. ‒ № 41. — P. 197—219.
 A Cultural Significance of the Modern Islamic Exegetics for the Theory of Religious Tolerance // International Studies Journal. ‒ Spring 2013. ‒ Vol. 9. № 4. ‒ P. 79-91.
 Post-Classical Islamic Philosophy in the Medieval Crimea: Sharaf al-Din al-Qirimi and Ahmad al-Qirimi // Studia Antyczne i Mediewistyczne. — 2013. — Vol. 11 [46]. — S. 207—221.
 Jan Latosz (1539—1608) and His Natural Philosophy: reception of Arabic science in early modern Poland // Cultures in Motion. Studies in the Medieval and Early Modern Periods. Ed. by Adam Izdebski and Damian Jasiński. — Krakow: Jagiellonian University Press, 2014. — PP. 235—255.
 Mykhaylo Yakubovych. A Neglected Ottoman Sufi Treatise from 16th century: Mawāhibal-Rahman fī bayān Marātib al-Akwān by Ibrāhīm al-Qirīmī // The Journal of Ottoman Studies. — 2015. — № 45. — P. 137—161.

Избранные переводы 
 ’Абд ар-Рахман ибн Хальдун. Мукаддима. Пер. с араб. М. Н. Якубовича // Философские поиски. Философия и жизнь: формы и пути взаимовлияний. — Львов-Одесса: Cogito-Центр Европы, 2007. — Вып. XXIII. — С. 288—302.
 Ибн Хальдун. О человеческую цивилизацию. Перевел с арабского М. Якубович // Киевская Русь.- Книга 6 (XXVI). — 7516 (2008) год. . — С. 61-72.
 Якубович, Н. Н. Аль-Фараби. Книга религии. Предисловие, перевод с арабского и комментарии // Украинское религиоведение. — 2008. — № 47. — С. 232—252.
 Мискавайг, Абу‘ Али. Верблюды, которые бегут, и собаки, которые их волнуют: Предисловие, перевод с арабского и комментарии Михаила Якубовича / А. Мискавайг, А. ао-Таухиди // Вселенная. — 2009. — № 9-10. — С. 173—185.
 Ибн Рушд. Решающее слово о связи религиозного закона и человеческой мудрости. Пер. с араб., передм. и ком. М. Якубовича — Острог: Национальный университет «Острожская академия», 2011. — 84 с.

Награды 
 Благодарность от Кабинета Министров Украины за активную научно-исследовательскую и общественную деятельность (2008);
 Награда Исламского университета Медины (Саудовская Аравия) за участие в первой международной научной конференции под патронатом короля Абдаллы «Вклад Королевства Саудовская Аравия в развитие исламского мира» (2010).
 Награда Даммамского университета (Саудовская Аравия) за участие в конференции «Ислам и проблемы мира» (2012).
 Почетный член Союза одаренной молодежи (2011).
 Грамота Президиума НАН Украины за серию публикаций, посвященную изучению арабской философской мысли (2012).
 Специальная награда Национального конкурса философских переводов (2016)
 Лауреат премии им. Бекира Чобан-Заде (2017)
 Лауреат премии им. Николая Лукаша «Ars Translationis» (2017)

Интервью и публикации о Михаила Якубовича 
 Михаил Якубович: «Я акцентировал внимание на смыслах, которые эта книга несет человечеству».
 Бог — один. его имя звучит по-разному / Семья и Дом.
 Первый полный перевод Корана на украинском / Укринформ.
 Выступление в кафе-магазине «Кабинет» (17 марта 2011 года).
 Видеокомментарий: круглый стол «Проблема религиозной толерантности в сакральных традициях авраамических религий», 2 июня 2011 года .
 Михаил Якубович: Религия и политика — это братья-близнецы.
 Переводчик Корана: В Украине отсутствует традиция переводов с арабского 
 Исламские культуры, в отличие от западных, не развязывали мировых войн, — переводчик Корана Михаил Якубович

Интернет-источники 
 Кафедра религиоведения Национального университета «Острожская академия» .
 Страница на сайте проекта 1576.ua.
 Статьи и переводы М. М. Якубовича.
 Преславный Коран. Перевод смыслов на русском языке .
 Авторская колонка на портале «Ислам в СНГ» .
 Статьи в «Украинской неделе» 
Коран: Переклад смислів з арабської мови

Примечания 

Исламоведы Украины
Переводчики Корана
Переводчики с арабского языка
Переводчики на украинский язык
Переводчики Украины